La Femme du planteur (The Planter's Wife) est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908.
La Femme du planteur (The Planter's Wife) est un film réalisé par Ken Annakin et sorti en 1952.